В 1964/65 годах состоялся 10-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей второй раз подряд получил «Интер», победивший в финале двукратного обладателя Кубка «Бенфику».

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие бомбардиры розыгрыша

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1964/65 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1964/65 на сайте RSSSF

1964
Футбол в Европе в 1964 году
Футбол в Европе в 1965 году